Abhidhana  é um termo sânscrito que significa dicionário. Um tratado que lista o vocabulário e seu significado.  
Um dos mais antigos é o Abhidhana ratna-mala, de Halayudha Bhatta (no século VII a.C.), e um dos melhores é o Abhidhana Chinta-mani de Hema-chandra, um escritor Jainista, que se tornou célebre no século XIII a.C.. 

Hinduísmo
Palavras, frases e expressões em sânscrito